Primera Hora puede referirse a diversos formatos informativos:

Prensa Escrita 

  | Primera Hora (Puerto Rico): Periódico informativo publicado en Puerto Rico.
  | Primera Hora (Venezuela): Periódico gratuito publicado en Caracas, Venezuela.
  | Primera Hora (México): Periódico de Nota Roja publicado en Sinaloa, México.

Programas Radiofónicos  
   | Primera Hora (informativo): Programa de radio emitido por Canal Extremadura Radio.
   | Primera Hora (Euskadi): Programa de radio emitido por Punto Radio Euskadi.